Atzenhof bezeichnet:

 Atzenhof (Fürth), Stadtteil von Fürth, Bayern
 Atzenhof (Trausnitz), Ortsteil der Gemeinde Trausnitz, Bayern